Peterman steht für:

 Peterman (Alabama), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Alabama

Peterman ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Peterman, britische Theater- und Filmschauspielerin, Synchronsprecherin und Model
 Dan Peterman (* 1960), US-amerikanischer Künstler
 Donald Peterman (1932–2011), US-amerikanischer Kameramann
 József Peterman (* 1947), ungarischer Radrennfahrer
 Melissa Peterman (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Nathan Peterman (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Peterman-Gletscher
 Petermann